Arsenović oder Arsenovic ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Arsenovic (* 1968), österreichischer Politiker (Grüne)
 Nikola Arsenović (1823?–1887), serbischer Ethnologe 
 Dragan Arsenović (1952–2004), serbischer Fußballspieler 
 Branislav Arsenović (* 1968), bosnischer Fußballtorwart und Torwarttrainer